Manuel de Solà-Morales puede referirse a:

Manuel de Solà-Morales i de Rosselló (1910 - 2003), arquitecto español.
Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939 - 2012), arquitecto español, hijo del anterior.